Су́ньига () — испанская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Суньига — наваррский вельможный род, получивший имя по владетельному селению.

 Эрсилья-и-Суньига, Алонсо де (1533—1594) — испанский поэт баскского происхождения, автор поэмы «Араукана».
 Карбальидо-и-Суньига, Андрес Гонсалес де Барсиа (1673—1743) — испанский историк XVIII века, известный также под псевдонимом Габриель де Карденас.
 Суньига, Гаспар де (1560—1606) — вице-король Новой Испании и Перу из рода Суньига.
 Суньига-и-Веласко, Диего Лопес де (1510—1564) — испанский колониальный чиновник, конкистадор, Вице-король Перу.
 Авила-и-Суньига, Луис де (1500—1564) — испанский дипломат, полководец и историк.
 Рекесенс-и-Суньига, Луис де (1528—1576) — испанский государственный деятель.
 Суньига, Мартин (род. 1993) — мексиканский футболист, нападающий.
 Суньига-и-Миранда, Николас (1865—1925) — мексиканец, «вечный» кандидат на президентских выборах.
 Толедо-и-Суньига, Педро Альварес де (1484—1553) — испанский полководец из дома герцогов Альба.
 Суньига, Фульхенсио (1977) — колумбийский боксёр.
 Суньига, Херардо Флорес (род. 1986) — мексиканский футболист.
 Суньига, Хулио Эрнесто Гранда (род. 1967) — перуанский шахматист.
 Авила-и-Суньига, Хуан Антонио де Вера-и-Фигероа (1583—1658) — испанский дипломат, историк и поэт.
 Суньига, Хуан (род. 1985) — колумбийский футболист, правый защитник.
 Суньига, Хуан Хосе Арреола (1918—2001) — классик мексиканской литературы.

 Зунига, Дафна (род. 1962) — американская актриса.

Топоним 
 Суньига — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

См. также 
 «Дон Мануэль Осорио Манрике де Суньига, ребёнок» — картина испанского художника Франсиско Гойя.

Примечания